Trattato di Torino (1696)
 Trattato di Torino (1703)
 Trattato di Torino (1733) – trattato del settembre 1733
 Trattato di Torino (1760) – trattato del 24 marzo 1760
 Trattato di Torino (1859)
 Trattato di Torino (1860) – trattato del 24 marzo 1860

Pagine correlate 

 Pace di Torino